Alschinger ist der Nachname von

 Andreas Alschinger (1791–1864), österreichischer Botaniker
 Stefan Alschinger, deutscher Fußballer